NIC steht für:
 Córdoba, ehemalige Währung Nicaraguas, siehe Córdoba Oro
 Flughafen Nikosia (IATA-Code)
 Natal Indian Congress, eine ehemalige Organisation von Indern in Südafrika
 National Informatics Centre, ein indischer Netzwerk-Dienstleister
 Negative Impedance Converter, siehe Negativimpedanzkonverter
 Network Information Center, eine Vergabestelle für Internetdomänen
 Network Interface Card, englisch für Netzwerkkarte
 New In Chess, eine niederländische Schachzeitschrift
 Newly Industrialized Country, englisch für Schwellenland
 Nicaragua, nach dem ISO-3166-Ländercode
 Noorderlijk Internationaal Concours, ein Reitturnier in Assen (NL), siehe NIC Assen
 Nordic Infantry Competition, ein deutsch-dänischer Militärwettkampf, siehe NECIC_(Militärwettkampf)#Nordic_Infantry_Competition_(NIC)
 Nursing Interventions Classification, englisch für Pflegemaßnahmenklassifikation

Nic steht für:
 Nic (Sänger) (* 1981), deutscher Schlagersänger
 Nicolas Broca (1932–1993), belgischer Comiczeichner
 eine Kurzform des männlichen Vornamens Nikolaus
 Nic (Aserbaidschan), von Udinen bewohntes Dorf in Aserbaidschan

Nič ist der Familienname von:
 Antonín Nič (1905–unbekannt), tschechoslowakischer Ringer

nic steht für:
 Niger-Kongo-Sprachen (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 Nick
 Nik

Abkürzung